Ikoma puede referirse a:

 El pueblo ikoma de Tanzania.
 La ciudad de Ikoma, en la prefectura de Nara.
 El distrito de Ikoma, en la prefectura de Nara.
 El monte Ikoma, que se alza entre las prefecturas de Nara y Osaka.
 El Ikoma, un crucero pesado y posteriormente crucero de batalla japonés, perteneciente a la Clase Tsukuba.
 El Ikoma, un portaaviones japonés de la Segunda Guerra Mundial, perteneciente a la Clase Unryū.